De strijd om de KNZB beker is een Nederlands waterpolotoernooi van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, waarin gestreden wordt door waterpoloclubs uit de hoofdklasse. De bekerwinnaar mag het volgende seizoen deelnemen aan de traditionele seizoensopening, de Super Cup. Als een team kampioen wordt en de beker wint, heeft dit team de dubbel gewonnen.

Nederlandse supercupwinnaars
In het begin van het seizoen 2012/2013 stelde AZ&PC een officieus begin van de (toen nog) hoofdklasse in: de Supercup, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen van het voorgaande seizoen. Met ingang van het seizoen 2014/2015 staat de Supercup ook op de officiële KNZB agenda.

Nederlandse bekerwinnaars Heren

Meeste bekers per club

Nederlandse bekerwinnaars Dames

Meeste bekers per club

Nederlandse winnaars KNZB Beker 2
De KNZB Beker 2 is een bekertoernooi voor bondsteams, exclusief de hoofdklasse ploegen. Sinds 1998 is het waterpoloblad ManMeer! de hoofdsponsor en naamgever van dit toernooi. De ManMeer!-Cup bestaat uit een dames en heren variant. Sinds het seizoen 2008-2009 is er voor het herentoernooi ook een ManMeer!-Cup 2 speciaal voor ploegen uit de reserve klasse van de bondscompetitie.

Waterpolo in Nederland
Waterpolowedstrijd
Nederlandse beker